Spinaco ima više značenja:
 Spinaco (Potenca)
 Spinaco (Salerno)